Thriller (von englisch thrill „Schauer, Erregung, spannendes Erlebnis“) steht für:
 Thriller, Roman- und Filmgenre
 Thriller (Album), Studioalbum von Michael Jackson (1982)
 Thriller (Lied), Song von Michael Jackson (1982)
 Thriller (Musikvideo), Musikvideo von Michael Jackson (1983)
 Thriller (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1973–1976)
 Thriller – ein unbarmherziger Film, schwedischer Film von Bo Arne Vibenius (1973)
 Thriller (Achterbahn), eine ehemalige Achterbahn

Siehe auch:
 Triller (Begriffsklärung)
 Tryller (Begriffsklärung)
 Driller (Begriffsklärung)